Елоксочитлан де Флорес Магон има више значења:

 Општина Елоксочитлан де Флорес Магон (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Елоксочитлан де Флорес Магон (Елоксочитлан де Флорес Магон, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику